Наталі Грандін і Владіміра Угліржова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли перші сіяні Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс.
Копс-Джонс і Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Акгуль Аманмурадова і Ваня Кінґ з рахунком 2–6, 6–2, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Korea Open, парний розряд
2012